Михаил Александрович Миллер (1883—1968) — , . Профессор (1934). Действительный член Украинской свободной академии наук (ФРГ), доктор философии Украинского свободного университета, действительный член Научного общества имени Шевченко (1949).

Биография 

Михаил Александрович родился 26 (или 23) ноября 1883 года в слободе Каменно-Миллеровская области Великого Войска Донского.

Родом из казаков германского происхождения, ведущих свою историю от сына прусского полковника Абрама Егоровича Миллера, прибывшего во времена Петра I из Кенигсберга в качестве артиллерийского инструктора, участвовавшего в 1696 году во взятии Азова, а впоследствии назначенного генерал-фельдцехмейстером (командующим артиллерией) российской армии.

Михаил был десятым, и последним, ребёнком статского советника Александра Николаевича Миллера и его супруги Александры Александровны, урождённой Першиной. Из трёх сыновей — Александра, Василия и Михаила — средний стал экономистом, а старший и младший — археологами. Отец, Александр Николаевич Миллер был заместителем председателя Таганрогской городской думы.

Михаил Миллер окончил в 1904 году Таганрогскую гимназию и в том же году поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Студентом принимал участие в полевых археологических разработках под руководством археолога Д. И. Багалея и историка Д. И. Яворницкого. По окончании университетского курса в 1908 году, совместно с братом Александром, вёл летом раскопки Елизаветовского городища, а зимой слушал лекции на экономическом отделе юридического факультета Харьковского университета. Получив в 1911 году второй университетский диплом кандидата экономических и юридических наук занял должность мирового судьи в Таганрогском округе и работал в канцелярии Донского земельного банка.

Михаил Миллер сотрудничал в Комиссии по устройству Донского музея. В конце 1920-х годов принимал участие в организации краеведческого музея в Таганроге, заведующим которого был назначен в 1927 году. В 1929—1932 годах был участником археологической экспедиции в зоне затопления при Днепрострое (летом 1931 года на острове Дубовый на Днепре его сопровождала жена, Татьяна Александровна Неклюдова).

В сентябре 1934 года Миллер поступил в Ростовский пединститут на должность профессора древней истории и семья переехала в Ростов-на-Дону.

В 1930-е годы был репрессирован его брат Александр Миллер (погиб в 1935), выдвигались политические обвинения и в адрес Михаила Александровича.

С приходом немцев Миллер сотрудничал с SD и Ahnenerbe. В 1942 году Миллер провёл масштабные археологические раскопки на территории оккупированного Поднепровья, которые курировал немецкий археолог . В раскопках участвовали украинские археологи П. А. Козарь и А. В. Бодянский, причём последний составил из их материалов объёмный фонд, использовавшийся советскими археологами в послевоенное время. В 1943 году Миллер с семьёй был вынужден бежать в Германию, а затем в Вену. По приглашению друга, археолога Ярослава Пастернака, он обосновался в Гёттингене, где с 1945 года преподавал в гимназии для украинских беженцев благодаря чему завязал контакты с местной украинской диаспорой. В 1946 г. Миллер получил возможность снова заниматься научной деятельностью, работая в общественном Украинском морском институте.

К концу 1940-х годов большинство беженцев эмигрировали в США и Канаду и гимназия закрылась. В 1951 году Миллеру было предложено место учёного секретаря в американском Институте по изучению СССР в Мюнхене. Он проработал там десять лет и написал около 130 монографий на украинском, русском, английском и немецком языках. Cамой известной из них стала монография «Археология в СССР» (1954), первое издание которой появилось на русском языке, а через два года эта книга вышла в Нью-Йорке на английском языке.

С 1951 года до выхода на пенсию состоял ординарным профессором Украинского свободного университета.

Дочь - Ксения Михайловна Антич.

Научные труды 
 «Материальная культура Донских Низовых Казаков».
 «Некоторые данные по археологии Таганрогского округа» (1926).
 «Обследование памятников материальной культуры северного побережья Азовского моря» (1927).
 «Некоторые курганные погребения Таганрогского округа».
 «Самбекское городище» (1927).
 «Керамика древних поселений Приазовья» (1928).
 «Сарматское поселение у ст. Нижне Гниловской».
 «К вопросу о развитии хозяйственных форм доклассового общества в бассейне Нижнего Дона» (1935).
 «Памятники эпохи родового общества на Игренском полуострове». «Проблемы истории докапиталистических обществ» (Л.), 1935, № 9-10
 «Отчет о работах экспедиции ГАИМК в Моздоке» (1935).
 «Танаис» (1939).
 «Дон, 1934 г.» (1941).
 «Палеоліт Надпоріжжя». Авґсбург, 1948
 
 «A Stone Statuette from Ratzeburg». «The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., inc.», 1951, winter, vol. 1, nr. 1
 «Уничтожение большевиками памятников истории, культуры и искусства СССР». «Вестник Института по изучению истории и культуры СССР» (Мюнхен), 1952, № 3
 «Славяне и их соседи в новейшей советской интерпретации». «Вестник Института по изучению истории и культуры СССР» (Мюнхен), 1953, № 4, январь-март
 «Советский музей в системе пропаганды». «Вестник Института по изучению истории и культуры СССР» (Мюнхен), 1953, № 5, апрель-июнь
 «Археология в СССР» (1954).
 «Archaеоlogy in the U.S.S.R». New York, 1956
 «Дніпрельстанівська археологічна експедиція Наркомосу України, 1927-32». В кн.: Науковий збірник Українського вільного університету. Мюнхен, 1956
 «Знищення Православної церкви большевиками». В кн.: Український збірник, кн. 10. Мюнхен, 1957
 «Дон и Приазовье в древности» (т. 1-3. Мюнхен, 1958-61).
 «Александр Александрович Миллер, 1875—1935». «Вестник Института по изучению истории и культуры СССР» (Мюнхен), 1958, № 3 (28), сентябрь-декабрь
 «Доля українських археологів під Совєтами». В кн.: Збірник на пошану українських учених, знищених большевицькою Москвою. Париж-Чикаго, 1962 («ЗНТШ», т. 173)
 «Первобытный период в истории Нижнего Днепра (до появления железа)» (Мюнхен, 1965).

Литература 
 Михайло Олександрович Міллер: Біобібліографічні матеріали. Нью-Йорк-Гетінген, 1949
 Профессор Михаил Александрович Миллер. «Вестник Института по изучению истории и культуры СССР» (Мюнхен), 1958, № 3 (28), сентябрь-декабрь
 Ювілей вченого. «Шлях перемоги», 1958, 23 листопада
 До 75-ліття народження Михайла Міллера. «Українська літературна газета», 1959, число 3 (45), березень
 Ковалевский П. Юбилей профессора М. А. Миллера. «Русская мысль», 1959, 22 января
 Пастернак Я. Археологія України. Торонто, 1961 (покажчик)
 Пастернак Я. Світлий шлях видатного науковця. «Свобода», 1961, число 236, 12 грудня
 Биковський Л. Михайло Олександрович Міллер, «Український історик», 1968, число 17-20 і окремо
 «Русская мысль» (Париж), 1968, № 2675, 22 февраля; № 2683, 20 апреля (П.Ковалевский)
 Феденко П. Проф. Михайло Міллер. «Свобода», 1968, число 39, 29 лютого
 Бойко Ю. Михайло Олександрович Міллер. «Українське слово», 1969, число 1422, 2 березня
 Валенский Ю. Михаил Александрович Миллер. Мюнхен, 1969
 Антич (урожденная Миллер) К. Родословная Миллер поместных дворян Войска Донского. Мюнхен, 1994
 Антонович М. 50-річчя Української вільної академії наук. В кн.: Науковий збірник, т. 4. Нью-Йорк: УВАН, 1999
 Корягин С. В. Миллеры: Материалы к истории и генеалогии донского дворянского рода. СПб., 1999.

Примечания

Ссылки 
 Биография Михаила Миллера
 

Персоналии:Таганрог
Выпускники Таганрогской гимназии
Выпускники историко-филологического факультета Московского университета
Выпускники юридического факультета Императорского Харьковского университета
Русские коллаборационисты
Члены Научного общества имени Шевченко